Abbazia di San Silvestro – chiesa a Fabriano
 Abbazia di San Silvestro – chiesa a Nonantola
 Abbazia di San Silvestro – chiesa a Collepino